20-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
5 марта 1963 года

Лучший фильм (драма): 
«Лоуренс Аравийский»

Лучший фильм (комедия): 
«Этот мех норки»

Лучший фильм (мюзикл): 
«Музыкант»

< 19-я Церемонии вручения 21-я >

20-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1962 год состоялась 5 марта 1963 года в Cocoanut Grove, Ambassador Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 23 января 1963.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=10|<center>Лучший фильм (драма)
|style="background:#EEDD82"|• Лоуренс Аравийский / Lawrence of Arabia|-
|• Приключения молодого человека / Hemingway’s Adventures of a Young Man
|-
|• Доклад Чепмена / The Chapman Report
|-
|• Дни вина и роз / Days of Wine and Roses
|-
|• Фрейд: Тайная страсть / Freud: The Secret Passion
|-
|• Инспектор / The Inspector / Lisa
|-
|• Самый длинный день / The Longest Day
|-
|• Сотворившая чудо / The Miracle Worker
|-
|• Мятеж на «Баунти» / Mutiny on the Bounty
|-
|• Убить пересмешника / To Kill a Mockingbird
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия)
|style="background:#EEDD82"|• Этот мех норки / That Touch of Mink
|-
|• Если отвечает мужчина / If a Man Answers
|-
|• Лучшие враги / The Best of Enemies / I due nemici
|-
|• Мальчики отправляются гулять / Boys' Night Out
|-
|• Период привыкания / Period of Adjustment
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (мюзикл)
| style="background:#EEDD82"|• Музыкант / The Music Man|-
|• Цыганка / Gypsy
|-
|• Джамбо Билли Роуза / Billy Rose’s Jumbo
|-
|• Чудесный мир братьев Гримм / The Wonderful World of the Brothers Grimm
|-
|• Девушки! Девушки! Девушки! / Girls! Girls! Girls!
|-
| rowspan=11|<center>Лучший режиссёр
|style="background:#EEDD82"|• Дэвид Лин за фильм «Лоуренс Аравийский»
|-
|• Мортон ДаКоста — «Музыкант»
|-
|• Джордж Кьюкор — «Доклад Чепмена»
|-
|• Блейк Эдвардс — «Дни вина и роз»
|-
|• Джон Франкенхаймер — «Маньчжурский кандидат»
|-
|• Джон Хьюстон — «Фрейд: Тайная страсть»
|-
|• Стэнли Кубрик — «Лолита»
|-
|• Мервин Лерой — «Цыганка»
|-
|• Роберт Маллиган — «Убить пересмешника»
|-
|• Мартин Ритт — «Приключения молодого человека»
|-
|• Исмаэль Родригес — «Железные братья» (исп.)
|-
| rowspan=10|<center>Лучшая мужская роль (драма)
|style="background:#EEDD82"|• Грегори Пек — «Убить пересмешника» (за роль Аттикуса Финча)
|-
|• Бобби Дарин — «Точка давления» (за роль пациента)
|-
|• Джекки Глисон — «Жиго» (англ.)
|-
|• Лоуренс Харви — «Чудесный мир братьев Гримм» (за роль Вильгельма Гримма / сапожника)
|-
|• Берт Ланкастер — «Любитель птиц из Алькатраса» (за роль Роберта Франклина Страуда)
|-
|• Джек Леммон — «Дни вина и роз» (за роль Джо Клэя)
|-
|• Джеймс Мэйсон — «Лолита» (за роль профессора Гумберта Гумберта)
|-
|• Пол Ньюман — «Сладкоголосая птица юности» (англ.) (за роль Чэнса Уэйна)
|-
|• Питер О’Тул — «Лоуренс Аравийский» (за роль Т. Э. Лоуренса)
|-
|• Энтони Куинн — «Лоуренс Аравийский» (за роль Ауды ибу Тайи)
|-
| rowspan=10|<center>Лучшая женская роль (драма)
|style="background:#EEDD82"|• Джеральдин Пейдж — «Сладкоголосая птица юности» (за роль Александры Дель Лаго)
|-
|• Энн Бэнкрофт — «Сотворившая чудо» (за роль Энн Салливан)
|-
|• Бетт Дейвис — «Что случилось с Бэби Джейн?» (за роль Бэби Джейн Хадсон)
|-
|• Кэтрин Хепбёрн — «Долгий день уходит в ночь» (за роль Мэри Тайрон)
|-
|• Глинис Джонс — «Доклад Чепмена» (за роль Терезы Харниш)
|-
|• Мелина Меркури — «Федра» (англ.) (за роль Федры)
|-
|• Ли Ремик — «Дни вина и роз» (за роль Кирстен Арнесен Клэй)
|-
|• Сьюзан Страсберг — «Приключения молодого человека» (за роль Розанны)
|-
|• Шелли Уинтерс — «Лолита» (за роль Шарлотты Гейз)
|-
|• Сюзанна Йорк — «Фрейд: Тайная страсть» (за роль Сесили Кортнер)
|-
| rowspan=9|<center>Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
|style="background:#EEDD82"|• Марчелло Мастроянни — «Развод по-итальянски» (за роль Фердинандо Чефалу (Фефе))
|-
|• Стивен Бойд — «Джамбо Билли Роуза» (за роль Сэма Роулинза)
|-
|• Джимми Дуранте — «Джамбо Билли Роуза» (за роль Энтони Уондера)
|-
|• Кэри Грант — «Этот мех норки» (за роль Филипа Шейна)
|-
|• Чарлтон Хестон — «Голубь, который захватил Рим» (англ.)
|-
|• Карл Молден — «Цыганка» (за роль Херби Соммерса)
|-
|• Роберт Престон — «Музыкант» (за роль Гарольда Хилла)
|-
|• Альберто Сорди — «Лучшие враги» (за роль капитана Блази)
|-
|• Джеймс Стюарт — «Мистер Хоббс берёт выходной» (англ.) (за роль Роджера Хоббса)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
|style="background:#EEDD82"|• Розалинд Расселл — «Цыганка» (за роль Розы Ховик)
|-
|• Дорис Дэй — «Джамбо Билли Роуза» (за роль Китти Уондер)
|-
|• Джейн Фонда — «Период привыкания» (за роль Изабель Хаверстик)
|-
|• Ширли Джонс — «Музыкант» (за роль Мэриан Пару)
|-
|• Натали Вуд — «Цыганка» (за роль Луизы Ховик)
|-
| rowspan=10|<center>Лучший актёр второго плана
|style="background:#EEDD82"|• Омар Шариф — «Лоуренс Аравийский»''' (за роль Шерифа Али ибн эль Кариша)
|-
|• Эд Бегли — «Сладкоголосая птица юности» (за роль Тома «Босса» Финли)
|-
|• Виктор Буоно — «Что случилось с Бэби Джейн?» (за роль Эдвина Флэгга)
|-
|• Гарри Гуардино — «Голубь, который захватил Рим» (за роль сержанта Джозефа Контини)
|-
|• Росс Мартин — «Эксперимент с ужасом» (англ.) (за роль Гарлэнда Хамфри «Рэда» Линча)
|-
|• Пол Ньюман — «Приключения молодого человека»
|-
|• Сизар Ромеро — «Если отвечает мужчина» (за роль Роберта Суана / Адама Райта)
|-
|• Телли Савалас — «Любитель птиц из Алькатраса» (за роль Фето Гомеса)
|-
|• Питер Селлерс — «Лолита» (за роль Клэра Куилти)
|-
|• Харольд Дж. Стоун — «Доклад Чепмена» (за роль Фрэнка Гарнелла)
|-
| rowspan=10|<center>Лучшая актриса второго плана
|style="background:#EEDD82"|• Анджела Лэнсбери — «Манчжурский кандидат» (за роль миссис Элеанор Шоу Айселин)
|-
|• Патти Дьюк — «Сотворившая чудо» (за роль Хелен Келлер)
|-
|• Гермиона Джинголд — «Музыкант» (за роль Эулейли Макечни Шинн)
|-
|• Ширли Найт — «Сладкоголосая птица юности» (за роль Хэвенли Финли)
|-
|• Сьюзан Конер — «Фрейд: Тайная страсть» (за роль Марты Фрейд)
|-
|• Габриэлла Паллотта — «Голубь, который захватил Рим» (за роль Розальбы Массимо)
|-
|• Марта Рей — «Джамбо Билли Роуза» (за роль Лулу)
|-
|• Кэй Стивенс — «Стажёры» (англ.) (за роль медсестры Диди Лумис)
|-
|• Джессика Тэнди — «Приключения молодого человека» (за роль миссис Адамс)
|-
|• Тарита — «Мятеж на „Баунти“» (за роль принцессы Маймити)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дебют актёра
|style="background:#EEDD82"|• Кир Дулли — «Дэвид и Лиза» (англ.)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Питер О’Тул — «Лоуренс Аравийский»
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Омар Шариф — «Лоуренс Аравийский»
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Теренс Стэмп — «Билли Бадд» (англ.)
|-
|• Пол Уоллес — «Цыганка»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший дебют актрисы
|style="background:#EEDD82"|• Патти Дьюк — «Сотворившая чудо»
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Сью Лайон — «Лолита»
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Рита Ташингем — «Вкус мёда»
|-
|• Далия Лави — «Две недели в другом городе» (англ.)
|-
|• Джанет Марголин — «Дэвид и Лиза»
|-
|• Сюзанн Плешетт — «Римское приключение» (англ.)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
|style="background:#EEDD82"|• Элмер Бернстайн за музыку к фильму «Убить пересмешника»
|-
|• Морис Жарр — «Лоуренс Аравийский»
|-
|• Бронислав Капер — «Мятеж на „Баунти“»
|-
|• Франц Ваксман — «Тарас Бульба» (англ.)
|-
|• Мередит Уиллсон — «Музыкант»
|-
|<center>Лучшая операторская работа (Чёрно-белый фильм)
|style="background:#EEDD82"|• Анри Персен, Вальтер Воттиц, Жан Бургуэн — «Самый длинный день»|-
| rowspan=2|<center>Лучшая операторская работа (Цветной фильм)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Фредди Янг — «Лоуренс Аравийский»
|-
| rowspan=4|<center>Лучший фильм, пропагандирующий мировое взаимопонимание (Best Film Promoting International Understanding)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Убить пересмешника / To Kill a Mockingbird (реж. Роберт Маллиган)
|-
|• Лучшие враги / The Best of Enemies / I due nemici (реж. Гай Хэмилтон)
|-
|• Стажёры / The Interns (реж. Дэвид Свифт)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший иностранный фильм (Samuel Goldwyn International Award)
|style="background:#EEDD82"| • Лучшие враги / The Best of Enemies / I due nemici (Италия)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"| • Развод по-итальянски / Divorzio all’italiana (Италия)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"| • Воскресенья в Виль-д’Эвре / Les Dimanches de Ville d’Avray (Франция)
|-
| • Боккаччо-70 / Boccaccio '70 (Италия)
|-
| • Железные братья / Los hermanos del hierro (Мексика)
|-
| • Вкус мёда / A Taste of Honey (Великобритания)
|-
|}

 Телевизионные награды 
{| class="wikitable" width="950px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2| Лауреаты
|-
| <center>Лучшее ТВ-шоу (Best Television Program)
| colspan=2 height=50 style="background:#EEDD82"|• Шоу Дика Пауэлла / The Dick Powell Show
|-
| rowspan=2|<center>Лучшое ТВ-шоу (драма)
|-style="border-top:2px solid white;"
| colspan=2 height=50 style="background:#EEDD82"|• Защитники / The Defenders|-
| rowspan=2|<center>Лучшое ТВ-шоу (комедия)
|-style="border-top:2px solid white;"
| colspan=2 height=50 style="background:#EEDD82"|• Мистер Эд / Mister Ed
|-
| rowspan=2|<center>Лучший телепродюсер/режиссёр
|-style="border-top:2px solid white;"
| align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Род Серлинг (англ.) — «Сумеречная зона» (англ.)
|-
| rowspan=2|<center>Лучший актёр на ТВ
|-style="border-top:2px solid white;"
| align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ричард Чемберлен — Доктор Килдэр (англ.)
|-
| rowspan=2|<center>Лучшая актриса на ТВ
|-style="border-top:2px solid white;"
| align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Донна Рид — Шоу Донны Рид'''
|-
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="950px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Награда
!colspan=2|Лауреаты
|-
|<center>Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
| width="95px"|<center>
|• Боб Хоуп
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=2|<center>Премия Генриетты Henrietta Award (World Film Favorites)
|<center>
|• Рок Хадсон
|-
|<center>
|• Дорис Дэй
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Special Achievement Award|<center>
|• Нэт Кинг Коул|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Лучшее освещение Международных новостей (Best International News Coverage)
|<center>
|• Телстар|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=2|<center>Мисс «Золотой глобус» 1963 (Символическая награда)
|<center> 
|• Ева Сикс (англ.) (movies)
|-
|<center>
|• Донна Даглас''' (television)
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1963 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1963 ''(премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 20-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс Золотой глобус 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1963 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»